Entscheidung des Herzens steht für folgende Filme:

 Rosamunde Pilcher: Entscheidung des Herzens, deutscher Fernsehfilm von Thomas Herrmann (2009)
 Die Landärztin – Entscheidung des Herzens, österreichischer Fernsehfilm von Sigi Rothemund (2013)